Nāḩīyat Saymayl (kurdiska: Sêmêl, سێمێل, arabiska: سميل, kurdiska: Sumêl, سومێل, Naḧî-ê Sêmêl, arabiska: ناحية سيميل, kurdiska: ناحيێ سێمێل, Sharedê-î Sêmêl, arabiska: سيميل, kurdiska: شارەدێى سێمێل) är ett underdistrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Dahuk, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Dahuk (provins)